Leina (rivier), een rivier in Duitsland, deelstaat Thüringen
 Leina (Saaremaa), een dorp in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Leina (Häädemeeste), een dorp in de Estlandse gemeente Häädemeeste